lama – ssak południowoamerykański z rzędu parzystokopytnych
 lama – nauczyciel duchowy w buddyzmie tybetańskim
 lama - potocznie lamer
 lama – tkanina przetykana złotą lub srebrną nitką
 SA-315B Lama - jedna z wersji śmigłowca Aérospatiale Alouette II
 Lama Bernard – francuski piłkarz
 Lama – ukraiński zespół muzyczny

 Geograficzne
 Lama – miejscowość we Francji, na Korsyce
 Lama – miejscowość w Portugalii, w gminie Barcelos
 Lama – miejscowość w Portugalii, w gminie Santo Tirso
Zobacz też: Łama